Übertritt steht für:

 Wechsel der eigenen Glaubensrichtung, siehe Konversion (Religion)
 Wechsel der Mitgliedschaft einer politischen Partei, siehe Parteiwechsel (Politik)
 Wechsel des Sportvereins, siehe Transfer (Fußball) und Trade (Sport)
 Mehrlängen (Zugaben) in der Schneiderei, siehe Über- und Untertritt